

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 4 podstawowe
 Zagórki - część miasta Białystok
 Zagórki − wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Pęczniew
 Zagórki - część wsi Biskupice w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Zagórki - część wsi Mszana Górna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Zagórki - część wsi Ceranów w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Ceranów
 Zagórki − osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Zagórki − wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kobylnica
 Zagórki - część wsi Snochowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno
 Zagórki − wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie

Inne 
 Zagórki − wieś na Litwie, w starostwie Dziewieniszki